Алекса́ндр Горбачёв:
 Горбачёв, Александр Валерьевич (род. 1986) — российский футболист.
 Горбачёв, Александр Витальевич (род. 1984) — российский музыкальный журналист.
 Горбачёв, Александр Григорьевич — народный депутат СССР.
 Горбачёв, Александр Максимович (1919—до 1987) — участник Великой Отечественной войны, партийный и советский руководитель, орденоносец.
 Горбачёв, Александр Михайлович (1922—1990) — советский мультипликатор-кукольник.
 Горбачёв, Александр Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист; тренер.